Кріссі Хайнд (англ. Chrissie Hynde; 7 вересня 1951, Акрон, Огайо, США) — американська рок-виконавиця, співачка, гітарист, автор пісень, а також акторка, лідер рок гурту The Pretenders, в якому грає з 1978 року.

Біографія 
Крістен Еллен Хайнд народилася 7 вересня 1951 року в місті Акрон, штат Огайо, США. З дня заснування рок-гурту The Pretenders 1978-го року Хайнд є постійним членом, вокалістом цього колективу, де вона грає на гітарі та є автором пісень. Хайнд є одним з успішних жінок рок-лідерів та вокалістів, на переконання критиків. Крім того вона визначила новий стиль у таких жанрах як панк-рок, пост-панк та нова хвиля у 1980-ті роки. Хайнд вплинула також і на рок-сцену 1980-х років та на інших рок-виконавців. 2004 року Кріссі Хайнд в якості експерта взяла участь у відборі П'ятдесяти Величних Виконавців Усіх Часів за версією до журналу Rolling Stone. В The Pretenders. Хайнд є постійним членом гурту Pretenders, тоді як більшість її колег померли від наркотичного передозування. Не зважаючи на постійні зміни складу, колектив досягнув великого комерційного Успіх|успіху в історії рок-музики і зберігає свою популярність і по сьогодні.

Особисте життя, сім'я 
Кріссі Хайнд має двох дочок: Наталі народилася 1983 року від цивільного шлюбу з Реєм Девісом, засновником гурту The Kinks. Друга дочка - Ясмін - народилася у шлюбі з Джімом Керром з гурту Simple Minds. 1997 року Кріссі Хайнд утретє виходить заміж, за скульптора колумбійського походження, Лучо Бріева, цей шлюб проіснував до 2002 року, після чого розпався.

Кріссі Хайнд є вегетаріанкою.

Вона сповідує Вішнуїзм - відгалуження Індуїзму.

Дискографія 
«The Pretenders»

Примітки

Джерела 

Уродженці Акрона
Співачки США
Рок-музиканти США
Американські гітаристки